Pseudocalliergon är ett släkte av bladmossor. Pseudocalliergon ingår i familjen Amblystegiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Pseudocalliergon